Катерина Дичка ( , Київ, Україна) — українська акторка, диктор.

Життєпис 
Катерина Дичка народилася 15 січня в місті Києві України.

Навчається у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення (спеціальність — диктор та ведуча програм телебачення).

Творчість
Знімалася в кліпах Sagan ft. Kazi «Can’t save me», рекламі «Київстар», «Планета кіно», озвучувала рекламу McDonald’s.

Ролі в кіно 
 2019 — Новенька — Гала.

Примітки

Джерела 
 Катерина Дичка: біографія актриси серіалу Новенька  // Телепортал.

Посилання 

 Катерина Дичка: «Я себе змусила вийти з зони комфорту» // Chutch, 16 грудня 2019 р.

Українські акторки